Kaboom — в английском языке звук хлопка, взрыва. Может означать:

 Ба-бах (англ. Kaboom) — фильм Грегга Араки 2010 года
 Kaboom (Акробатика) — название трюка на батуте
 Kaboom! — видеоигра для Atari
 KABOOM! — альбом американской электро-рок-группы I Fight Dragons
 Ka-boom Ka-boom — песня группы «Marilyn Manson» из альбома «The Golden Age of Grotesque»
 Kaboom — эпизод второго сезона телесериала «Парки и зоны отдыха»
 Kaboom (песня) — сингл Леди Гаги